Kierey ist der Familienname der folgenden Personen:

 Karl-Joachim Kierey (* 1940), deutscher Politiker
 Tom Kierey (* 1994), deutscher Kanute und Paralympionide